Abierto de México se puede referir a los siguientes eventos deportivos:
 Abierto Mexicano de Tenis, torneo ATP desarrollado en México desde 1993.
 Campeonato Nacional Abierto de México, torneo de bádminton disputado en México desde 1949.